Ortiz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Delisse M. Ortiz
 Rosa Ortiz